Södresjö kan syfta på:
 Södresjö, annat namn på en sjö i Växjö kommun Södra Bergundasjön,  (4,32 km²)
Södresjö (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (6,2 ha)

Se även
Södrasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn